

Топоніми 
Обама (Фукуй) — місто в Японії.

Персоналії 
Обама — прізвище.
 Барак Обама — 44-ий американський президент
 Мішель Обама — дружина Барака Обами, перша леді США